Antoni Vich i Cladera (Sencelles, 1887 – Palma, 1980), músic i empresari teatral
 Antonio Vich Pérez (Cartagena, 1908 – 1996), guionista de cinema que treballà especialment amb Pedro Masó